Научный алфавит для языков Габона () — сводный алфавит для записи языков Габона. Был разработан в 1989 году, а в 1999 радикально реформирован.

Алфавит 1932 года 
Предшественником научного алфавита для языков Габона стала научная транскрипция для языков Габона, разработанная  в 1932 году. Этот алфавит включал следующие знаки:
 для гласных a, e, è, i, o, ȯ, u, ü
 для согласных b, c, ĉ, ꞓ, d, f, g, ġ, h, j, k, l, m, m̃, ñ, ṅ, p, q, r, ṙ, s, t, w, ẅ, x, y, z

Алфавит 1989 года 

Знаки для гласных среднего ряда в алфавит не включены. На письме обозначаются перечёркиванием буквы (Ɨ ɨ, Ʉ ʉ). Палатализация обозначается буквой y после согласного (ny, ty, dy). Лабиально-велярные согласные обозначаются диграфами kp, gb, а аффрикаты — диграфами pf, bv, ts, dz. Назализация передаётся подстрочной тильдой (a̰), долгота гласных удвоением буквы (aa, ǝǝ, ee), а краткость — подстрочной краткой (a̮, ǝ̮, e̮).

Тона обозначаются диакритическими знаками:
 очень низкий — двойным грависом (ȁ, ǝ̏, ȅ, ɛ̏, ȉ, ɔ̏, ȍ, ȕ, ɨ̏, ʉ̏)
 низкий — грависом (à, ǝ̀, è, ɛ̀, ì, ɔ̀, ò, ù, ɨ̀, ʉ̀)
 средний — макроном (ā, ǝ̄, ē, ɛ̄, ī, ɔ̄, ō, ū, ɨ̄, ʉ̄)
 высокий — акутом (á, ǝ́, é, ɛ́, í, ɔ́, ó, ú, ɨ́, ʉ́)
 очень высокий — двойным акутом (a̋, ǝ̋, e̋, ɛ̋, i̋, ɔ̋, ő, ű, ɨ̋, ʉ̋)
 высокий нисходящий — вертикальной чертой сверху (a̍, ǝ̍, e̍, ɛ̍, i̍, ɔ̍, o̍, u̍, ɨ̍, ʉ̍)
 нисходящий — циркумфлексом (â, ǝ̂, ê, ɛ̂, î, ɔ̂, ô, û, ɨ̂, ʉ̂)
 восходящий — гачеком (ǎ, ǝ̌, ě, ɛ̌, ǐ, ɔ̌, ǒ, ǔ, ɨ̌, ʉ̌)

Алфавит 1999 года 

Высокий тон обозначается акутом, средний — макроном, низкий — грависом, восходящий — гачеком, нисходящий — циркумфлексом.

Примечания 

Языки Габона
Габон